

Astronomia 
 4527 Schoenberg – asteroide della fascia principale

Persone 
 Isaac Jacob Schoenberg (1903-1990) – matematico rumeno naturalizzato statunitense

Pagine correlate 
 Schönberg
 Schöneberg
 Schönenberg
 Schomberg